Stefan Mitrović (waterpoloër) (1988), Servisch waterpoloër
 Stefan Mitrović (voetballer) (1990), Servisch voetballer